Gabriel-Fort Dutrey (1793-1870), grammairien et administrateur français ;
 Honoré Dutrey (1894-1935), tromboniste américain de jazz et de dixieland ;
 Louis Dutrey (1894-1941), joueur français de rugby à XV.